Каньйон Хайфа () або Каньйон Азріелі  Хайфа ()  — комерційний центр, розташований на південних під'їздах Хайфи. Торговий центр розташований на вулиці Фліман 4, поруч з Проспектом Фрейд, яка піднімається до центру міста, шосе 4 і входу в Кармельский тунель, а також поруч з парком Матам, стадіоном Самі Офер, залізничною станцією Хоф-Хакармель і центральної автобусної станцією Мерказіт хоф-ха-Кармель.

Загальна інформація 
Його площа становить 30 000 м, має у своєму складі десятки різноманітних крамниць і підприємств. Торговий комплекс торгового центру включає магазини одягу та взуття, книжкові магазини, магазини електроніки, електроніки та обчислювальної техніки, оптики, ювелірних виробів, аптечної мережі, кафе, ресторанів, мереж швидкого харчування, стільникових сервісних центрів, швейного цеху, пекарні, мережі супермаркетів і тренажерного залу. В основному він обслуговує жителів Хайфи, Тірат Кармелю і громад регіональної ради Хоф Хакармель.

Кінотеатри, які раніше працювали в торговому центрі, були закриті, але у вересні 2019 року в торговому центрі відкрився кінотеатр з мережі Movieland.

Посилання 
 Каньйон Азріелі  Хайфа 
 Каньйон Хайфа  на Карти Google
 

Торговельні центри
Хайфа